A holland védelem (tévesen, de időnként használt elnevezéssel: holland megnyitás) a sakkmegnyitások egyik típusa.

1. d4 f5

Első említése 
A holland védelem  Elias Stein (1748–1812) holland sakkmester nevéhez fűződik, aki 1789-ben megjelent Nouvel essai sur le jeu des échecs, avec des réflexions militaires relatives à ce jeu című könyvében már ír az 1. d4 lépéséről.

A stratégia 
Sötét első lépése azonnal elárulja a stratégiai elgondolást: ellentámadás a királyszárnyon. Világos lehetőségei azonban lényegesen gazdagabbak. Ő maga is kinyithatja – sötét szándékát megelőzve – a centrumot, és fenyegetően léphet fel a sötét király ellen (ezt különösen jól megfigyelhetjük a Staunton-cselben). Világos gondosan védheti a királyszárnyát, és gyalogrohamot kezdhet a vezérszárnyon. Ha figyelembe vesszük azokat a nehézségeket, amelyeket sötétnek le kell küzdenie sötét futója és általában a vezérszárny fejlesztésében, érthetővé válik az a vélemény, hogy a holland védelem nem könnyű, és sötét számára kockázatos megnyitás.

A folytatások 
 Krejcik-csel
 Korcsnoj változata
 Balogh-védelem: amely Balogh János (1892–1980) magyar nemzetközi sakkmesterről kapta nevét.
 A 2. Fg5-ös változat
 A 2. Hc3-as változat 
 Ilyin–Genevsky-változat
 Stonewall változata
 Leningrádi rendszer: egy olyan fejlődési rendszer, amely a sötét futó szárnyi fejlesztésén alapul, és stratégiai tartalmát illetően hasonlít a királyindiai védelemhez. Végül azonban világosnak ad jobb esélyeket.
 Rubinstein változata
 Botvinnik változata
 Klasszikus változat 

Az Encyclopaedia of Chess Openings (ECO) összesen húsz kóddal jelöli a holland védelmet (Dutch Defence), A80-tól A99-ig.

Jegyzetek

Források 
 Holland védelem - Sakkcsemege (2011. december)
 Holland védelem - Sakkcsemege (2011. szeptember 30.)

Sakkmegnyitások